Николай Воронцов: Воронцов, Николай Александрович — германский и израильский общественный деятель, председатель Православного Палестинского Общества в Святой Земле, владеющего Александровским подворьем.
 
 Воронцов, Николай Васильевич (1833—1893) — горный инженер, механик, металлург, один из организаторов сталепушечного и сталелитейного производства в России.
 Воронцов, Николай Николаевич (1894—1977) — советский государственный и партийный деятель.
 Воронцов, Николай Николаевич (1934—2000) — советский и российский учёный-зоолог, эколог и генетик, государственный деятель.
 Воронцов, Николай Павлович (род. 1959) — художник-иллюстратор и карикатурист.